Francisco Gutiérrez puede referirse a:

 F. Javier Gutiérrez (1973), director de cine español.
 Francisco V. "Barba" Gutiérrez (1951), político argentino, diputado e intendente de Quilmes.
 Francisco Gutiérrez Álvarez (1980), ciclista español.
 Francisco Gutiérrez Arribas (1727-1782), escultor español.
 Francisco Gutiérrez Cossío (1898-1970), pintor español.
 Francisco Gutiérrez de Agüera y Bayo (1867-1931), diplomático español.
 Francisco Gutiérrez de Cuéllar (1518-15??), noble español.
 Francisco Gutiérrez de los Ríos (1644-1721), noble español.
 Francisco Gutiérrez Serrano, "Serranito de Córdoba" (1880-1963), torero español.
 Francisco Gutiérrez Cabello (circa 1616-1670), pintor barroco español.
 Francisco Gutiérrez Taronjí, "Quico" (1970), periodista y presentador español.